STI peut faire référence à :

Sigles 
 Spécifications techniques d'interface, des normes que doivent respecter les équipements terminaux pour pouvoir se connecter au réseau d'un opérateur dans l'industrie des télécommunications,
 Baccalauréat sciences et technologies industrielles, un baccalauréat général et technologique en France,
 Système de transport intelligent, l'ensemble des technologies de communication et de l'information appliquées au domaine du transport,
 Spécifications techniques d'interoperabilité, spécification adoptée par l'Union Européenne afin d'assurer l'interopérabilité des constituants (réseaux, véhicules) de son système ferroviaire.
 Sciences et techniques de l'ingénieur, faculté de l'École polytechnique fédérale de Lausanne,
 Schéma tuyauterie et instrumentation, ou schéma TI,
 Science-technique-industrie, un concept épistémologique lié à l'éditologie
 Sexually Transmitted Infection, une infection sexuellement transmissible ou IST,
 Subaru Tecnica International, la division compétition de la marque automobile Subaru.
 Speech Transmission Index, indice de qualité de transmission de la parole
 Straits Times Index, un indice boursier du Singapore Exchange
 Sail Training International, organisation internationale de formation et courses de voile.

Lieux 
 L'aéroport international du Cibao, un aéroport de la République dominicaine selon la codification AITA.

Patronymes 
 Sti, pseudonyme de Ronan Lefebvre, scénariste-dessinateur-coloriste français,
 René Sti, pseudonyme d'Adolf Ornstein, réalisateur français (1897-1951)

Voir aussi